Antoci este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Antoci (n. 1949), general-locotenent de poliție din Republica Moldova
 Elena Antoci (n. 1975), alergătoare română

Nume de familie românești